|}
Die Bahnstrecke Pavia–Cremona ist eine 74 Kilometer lange Eisenbahnstrecke im Eisenbahnnetz Italiens. Die Strecke wurde 1866 eröffnet als Teil der Strecke Pavia–Cremona–Brescia.

Betrieb 
Derzeit wird der Abschnitt Pavia–Codogno von Regionalzügen in stündlichen Taktverkehr betrieben. Der Abschnitt Codogno–Cremona wird auch von RegioExpress-Zügen Mailand–Cremona–Mantua befahren.

Weblinks 

Bahnstrecke in der Lombardei